Evangelische Allianz steht für

 Weltweite Evangelische Allianz
 Deutsche Evangelische Allianz
 Österreichische Evangelische Allianz
 Schweizerische Evangelische Allianz